Lengua puede hacer referencia a:

 Lengua (anatomía), órgano muscular móvil situado en el interior de la boca.
 Lengua (idioma), sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana.
 Lengua (Orden de Malta), cada una de las divisiones geográficas y culturales en las que la Orden de Malta se organizó desde el  hasta el .
 Évert Lengua (n. 1983), futbolista peruano.
 Pueblos lengua, dos etnias del Chaco Boreal (Paraguay), emparentadas genética y lingüísticamente.

Además, puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:

 Anchusa arvensis.
 Anchusa azurea.
 Echium plantagineum.

Enlaces externos